Каджано де Ацеведо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каджано де Ацеведо, Антонио Мария (1797—1867) — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав, дядя последующего.
 Каджано де Ацеведо, Оттавио (1845—1927) — итальянский граф, куриальный кардинал и папский сановник, племянник предыдущего.